Lezo (Aklan), een gemeente in de Filipijnse provincie Aklan;
 Lezo (Spanje), een gemeente in Spaans Baskenland.